Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Se også 1295 (tal)

Begivenheder 
 Marco Polo vender tilbage til Venedig fra Kina

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
95
Artikler om enkelte år